Le briglie d'oro (romanzo) – romanzo di Liala del 1960
Le briglie d'oro. Poesie per Marina 1984-2004 – raccolta di poesie di Alda Merini del 2005